Амбато:

 Амбато — город в Эквадоре, столица провинции Тунгурауа.
 Амбато — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка.